Урбниси — топоним:

 Урбниси — собор Урбнисской и Руисской епархии Грузинской православной церкви;
 Урбниси — село в Грузии, входит в состав Карельского муниципалитета края Шида-Картли.